Megerle ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Megerle (1607–1680), katholischer Priester, Kirchenkomponist und Kirchenmusiker, Apostolischer Protonotar
 Birgit Megerle (* 1975), deutsche Künstlerin

 Karl Megerle (1894–1972), deutscher Journalist, Beamter und Politiker (NSDAP)
 Karl Megerle (1901–1991), deutscher Kaufmann

Siehe auch:
 Megerle von Mühlfeld
 Mägerle
 Maegerlein